Wrzosówka [] heißen folgende polnische

Fließgewässer:
 die Wrzosówka (Kamienna) (ehemals dt. Heidewasser), Zufluss der Kamienna (Bóbr) im Riesengebirge

Orte:
 Wrzosówka (Małogoszcz), Dorf in der Gemeinde Małogoszcz, Powiat Jędrzejowski, Wojewodschaft Heiligkreuz
 Wrzosówka (Nowodwór), Dorf in der Gemeinde Nowodwór, Powiat Rycki, Wojewodschaft Lublin
 Wrzosówka (Czosnów), Dorf in der Gemeinde Czosnów, Powiat Nowodworski, Wojewodschaft Masowien
 Wrzosówka (Lądek-Zdrój) (Heidelberg), Wüstung in der Gemeinde Lądek-Zdrój (Bad Landeck), Powiat Kłodzki, Wojewodschaft Niederschlesien